Скафандр:

 Скафандр — специальное снаряжение, предназначенное для изоляции человека от внешней среды.
 Скафандр — инструментальный квартет из Санкт-Петербурга, играющий в стиле даб-метал.